Гладковка — название населённых пунктов на Украине:

 Гладковка — село в Коломакском районе Харьковской области.
 Гладковка — село в Голопристанском районе Херсонской области.

См. также 
 Гладков
 Гладково
 Гладковская (значения)
 Гладковский